Rutscheiki (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Rutscheiki (Jüdische Autonome Oblast), in der Jüdischen Autonomen Oblast
 Rutscheiki (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Eszergallen/Eschergallen, 1938–1946 Tiefenort, Kreis Goldap, Ostpreußen) 
 Rutscheiki (Krasnojarsk), in der Region Krasnojarsk
 Rutscheiki (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Rutscheiki (Pskow, Dedowitschi), in der Oblast Pskow, Rajon Dedowitschi
 Rutscheiki (Pskow, Loknja), in der Oblast Pskow, Rajon Loknja
 Rutscheiki (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Rutscheiki (Transbaikalien), in der Region Transbaikalien
 Rutscheiki (Twer), in der Oblast Twer
 Rutscheiki (Wladimir), in der Oblast Wladimir